Racines est le nom donné à deux séries télévisées :

 Racines, mini-série de 1977 ;
 Racines, mini-série de 2016.